Miejscowości w USA:
 Farmersville – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Tulare
 Farmersville – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Montgomery
 Farmersville – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Montgomery
 Farmersville – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Collin
 Farmersville – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lancaster
 Farmersville – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
Gminy w USA:
 Farmersville (ang. Farmersville Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus